OCBC steht für:
 Orange County Badminton Club
 Oversea-Chinese Banking
 Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, Spezialeinheit der französischen Polizei bei Verbrechen gegen Kulturgüter

Abkürzung